Андреа Довициозо (Форлимпополи, 23. март 1986) је италијански спортски мотоциклиста. Никада није освојио титулу у MotoGP (Moto Grand Prix) категорији, али је 2011. и 2017. године себи обезбедио пол позицију.

Каријера

По сезонама

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1986.
Италијани
Мотоциклисти